Christa Wehling (1928-1996), actrice allemande
 Elisabeth Wehling (1981-), linguiste allemande
 Ulrich Wehling (1952-), skieur allemand